T 5.1 steht für folgende Lok-Baureihen:
 Oldenburgische T 5.1
 Preußische T 5.1, siehe Preußische T 5 #T 5.1